Шаулино — название населённых пунктов в России:
 Шаулино — село в Почепском районе Брянской области.
 Шаулино — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.